

Пушкінське — село, Городовіковський район, Калмикія
 Пушкінське — присілок, Іглінський район, Башкортостан

Див. також 
 Пушкіно
 Пушкінська